Mitzner ist der Name von

 Adam Mitzner (* 1964), US-amerikanischer Jurist und Autor von Romanen mit juristischem Hintergrund
 David Mitzner (1915–2016), polnisch-amerikanischer Unternehmer
 Larysa Mitzner (1918–1987), polnische Schriftstellerin
 Piotr Mitzner (* 1955), polnischer Schriftsteller und Journalist	
 Rolf Mitzner (* 1931), deutscher Chemiker

 Zbigniew Mitzner	Polonais journaliste (1910–1968), polnischer Journalist